Municipio de Sugar Grove puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Sugar Grove (condado de Kane, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Kane.
 Municipio de Sugar Grove (condado de Dallas, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Dallas.
 Municipio de Sugar Grove (condado de Mercer, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Mercer.
 Municipio de Sugar Grove (condado de Warren, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Warren.